Prunișor se poate referi la:
Prunișor, Arad
Prunișor, Mehedinți